Splinter peut faire référence à :
 Splinter, un groupe britannique actif de 1974 à 1984.
 Splinter, un album du groupe de trip hop Sneaker Pimps sorti en 1999.
 Splinter, un album du groupe punk rock The Offspring.
 Splinter, un film américain réalisé par Michael D. Olmos en 2006.
 Splinter, un film britannique réalisé par Kai Maurer en 2006.
 Splinter, un film d'horreur américain réalisé par Toby Wilkins en 2007 pour une sortie en 2008.
 Splinter, un personnage des Tortues ninja.